Летние Сурдлимпийские игры 2013 года (официально — XXII Сурдлимпийские летние игры) прошли в городе София, столице Болгарии. Открытие игр состоялось 26 июля 2013 года. Закрытие и подведение результатов летних Сурдлимпийских игр состоялось 4 августа 2013 года.

В соревнованиях принимали участие 2879 спортсменов из 90 стран.

Медальный зачёт 
По итогам игр в Софии первая десятка стран, команды которых завоевали больше всего медалей, выглядит так:

Ссылки 
 Результаты летних Сурдлимпийских игр 2013

Летние Сурдлимпийские игры
2013 год в спорте
Международные спортивные соревнования в Софии